Faules Ei steht für:
 schlecht gewordenes rohes Ei (Lebensmittel)
 Faules Ei, Redewendung: eine verdächtige, faule, fehlerhafte Sache
 Faules Ei, Variante des Fangspiels, siehe Fangen #Plumpsack
 Faules Ei, gesprengter Felsen der Wolsberge bei Siegburg
Faules Ei, protoplanetarischer Nebel, siehe OH 231.8+4.2